Fula puede referirse a:
 Fula, Rio fula, río, situado en la ciudad de Bonao, República Dominicana
 Fulani, también llamados fula, peul, fulbe, el pueblo nómada más grande del mundo
 Idioma fula, también llamado peul, fulani, pulaar, fulbe, fulfulde,  una lengua del África Occidental, hablado por la etnia fulani
 Yafeu Fula, más conocido como Yaki Kadafi, un rapero estadounidense
 Oliver Fula, un futbolista colombiano
 Similiparma lurida, en Canarias comúnmente llamado Fula negra, una especie de pez perciforme de la familia Pomacentridae